Peder Juel er navnet på flere personer:

 Peder Vincentsen Juel (1577-1612) – til Gjorslev
 Peder Juel (diplomat) (1623-1656) – til Hundsbæk, diplomat
 Peder Juel (officer) (1634-1676) – til Vrejlev Kloster, officer
 Peder Juel (gehejmeråd) (1707-1779) – til stamhuset Hverringe, ceremonimester og gehejmeråd